Нео-поп, иногда встречаются названия нео-поп-арт и пост-поп () — направление, возникшие в 80-е годы XX столетия как реакция на концептуализм и минимализм.

Нео-поп не является принципиально новым художественным движением, а скорее представляет собой эволюцию поп-арта с его интересом к предметам массового потребления и знаменитостям мира популярной культуры, только уже с иконами и символами нового времени (Майкл Джексон, Мадонна, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и др.).

Прекрасными примерами нео-попа могут служить скульптуры Катарины Фрич «Rat-King» (1993) и Джеффа Кунса «Michael Jackson and Bubbles» (1988). Нео-поп в значительной степени зависит от средств массовой информации и как источника вдохновения, и как средства для продвижения (примером может служить творчество Дэниела Эдвардса с его неоднозначными скульптурами обнаженных знаменитостей).

В творчестве многих художников нео-попа помимо поп-арта можно обнаружить влияние минимализма, концептуального искусства и фотореализма.

Художники 
 Эль Анацуи
 Эшли Бикертон (с 1990-х, в середине 1980-х создавал работы в стиле нео-гео)
 Ван Ду
 Франческо Веццоли
 Милан Кунк
 Джефф Кунс
 Марико Мори
 Джоэл Моррисон
 Том Сакс
 Такаси Мураками
 Ёситомо Нара
 Элизабет Пейтон
 Ричард Принс
 Пол Пфайффер
 Уго Рондиноне
 Микалейн Томас
 Кьянде Уайли
 Келли Уолкер
 Ричард Филлипс
 Катарина Фрич
 Дэниел Эдвардс

Примечания

Литература

Ссылки 
 www.the-artists.org 
 Art History Archive 

Течения и направления в современном искусстве